Mura  har flere betydninger:

 Mura - en flod i Centraleuropa og en sideflod til Drava
 Mura (Italien) - italiensk by i regionen Lombardiet i Italien
 Mura (Spanien) - by i Spanien